AgentX peut désigner :
 AgentX, en informatique, un dérivé de SNMP pour la gestion des équipements réseaux.

Agent X peut désigner :
 Agent X, un des alias d'un personnage de fiction, dans la série télévisée Chuck ;
 Agent X, une série télévisée américaine de 2015 avec Sharon Stone et Jeff Hephner .

Voir aussi 
 Agent Secret X-9, un personnage de fiction de bande dessinée, créé par l'écrivain Dashiell Hammett en 1934
 Agent X 27, un film américain de 1931 avec Marlene Dietrich

Homonymie de titre